Obertor steht für
 Obertor (Ammerschwihr)
 Obertor (Chur)
 Obertor (Düren)
 Obertor (Mayen)
 Obertor (Memmingen)
 Obertor (Neuss)
 Obertor (Ortenberg)
 Obertor (Schweinfurt)
 Obertor (Turckheim)
 Hohes Tor (Olsztyn), welches auch Obertor genannt wird
Siehe auch
 Oberes  Tor
 Oberthür